Frössén är ett efternamn som burits av bland andra:

 Gunnar Frössén (född 1948), svensk bildkonstnär
 Gustaf Adolf Frössén (1869–1921), svensk teckningslärare och konstnär
 Gösta Frössén (1879–1962), svensk militär